Crazy for You se puede referir a:

En música:
Crazy for You, una canción de la cantante Madonna de 1985.
 Crazy for You, una canción de David Hasselhoff de 1990.
 Crazy for You, una canción de Let Loose de 1993.
Crazy for You, álbum de Best Coast de 2010.

En la televisión:
 Crazy for You (drama), una teleserie de drama coreano.